Фурие може да се отнася до:

 Жозеф Фурие (1768-1830) – френски математик и физик
 Франсоа Мари Шарл Фурие – френски социалист-утопист